Il doppio del torneo di tennis Brussels Outdoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Billy Martin e Peter McNamara che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Balázs Taróczy 5–7, 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Carlos Kirmayr /  Balázs Taróczy (finale)

 Ivan Lendl /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Billy Martin /  Peter McNamara (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Outdoor 1979